Бурлеск:

 Бурлеск — вид комической поэзии.
 Бурлеск — разновидность развлекательного театрального шоу.
 Бурлеск — мюзикл Стива Энтина с Шер и Кристиной Агилерой в главных ролях.